René Jarry-Desloges (1868-1951), astronome français.
 Jarry-Desloges, cratère martien.